Leoben-Timmersdorf Airport (tyska: Flugplatz Leoben-Timmersdorf) är en flygplats i Österrike.   Den ligger i distriktet Leoben och förbundslandet Steiermark, i den östra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Wien. Leoben-Timmersdorf Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Leoben-Timmersdorf Airport är huvudsakligen kuperad, men åt nordväst är den bergig. Leoben-Timmersdorf Airport ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Fressenberg,  meter över havet,  km söder om Leoben-Timmersdorf Airport. Närmaste större samhälle är Trofaiach,  km nordost om Leoben-Timmersdorf Airport. 

I omgivningarna runt Leoben-Timmersdorf Airport växer i huvudsak blandskog. Runt Leoben-Timmersdorf Airport är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Steiermark